Золотой кубок КОНКАКАФ 2017 — 24-й (14-й в нынешнем формате) розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, который прошёл с 7 по 26 июля 2017 года в США.

Обладателем кубка в шестой раз стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Ямайки со счётом 2:1.

Участники

Плей-офф 

|}

Составы команд

Групповой этап 
Участники были разбиты на три группы по четыре команды в каждой. В четвертьфинал выйдут две первые команды из каждой группы, а также две лучшие команды из занявших третьи места.

Группа А

Группа В

Группа С

Отбор команд, среди занявших третье место в группах 
В четвертьфинал пройдут две лучшие команды из занявших третьи места.

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Бомбардиры 
3 гола

  Алфонсо Дейвис

  Кевин Парсемен

  Джордан Моррис

2 гола

  Габриэль Торрес
  Нельсон Бонилья

  Джози Алтидор
  Омар Гонсалес

  Ромарио Уильямс
  Даррен Мэттокс

1 гол

  Скотт Арфилд
  Джуниор Хойлетт
  Деян Якович
  Франсиско Кальво
  Давид Рамирес
  Ариэль Родригес
  Родни Уоллас
  Маркос Уренья
  Стивен Ланжиль
  Эдсон Альварес
  Эдгардо Марин

  Орбелин Пинеда
  Родольфо Писарро
  Анхель Сепульведа
  Элиас Эрнандес
  Карлос Чаваррия
  Абдиэль Арройо
  Исмаэль Диас
  Мигель Камарго
  Майкл Амир Мурильо
  Герсон Майен
  Родольфо Селайя

  Клинт Демпси
  Дом Дуайер
  Джо Корона
  Эрик Лихай
  Мэтт Миазга
  Келин Роу
  Руа Конту
  Слоан Прива
  Кемар Лоуренс
  Джи-Вон Уотсон
  Шон Фрэнсис

Автоголы
  Анибаль Годой (за Коста-Рику)

Лучшие игроки матчей 
После каждого матча выбирался игрок, проявивший себя лучше остальных в этом поединке. Лучший игрок выбирается интернет-голосованием.

Символическая сборная турнира 
 Вратарь
  Андре Блейк
 Защитники
  Кемар Лоуренс
  Джермейн Тейлор
  Омар Гонсалес
  Грэм Зуси
 Полузащитники
  Майкл Брэдли
  Хесус Дуэньяс
  Дарлингтон Нагбе
  Алфонсо Дейвис
 Нападающие
  Джордан Моррис
  Джози Алтидор

Награды турнира

«Золотой мяч» (лучший игрок турнира) 
 Майкл Брэдли

«Золотая бутса» (лучший бомбардир) 
 Алфонсо Дейвис

«Золотая перчатка» (лучший вратарь) 
 Андре Блейк

«Приз яркого будущего» (лучший молодой игрок) 
 Алфонсо Дейвис

Приз «Честной игры»

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 CONCACAF Gold Cup , CONCACAF.com

2017
2017 год в футболе
Июль 2017 года
Международные соревнования по футболу в США
Спорт в США в 2017 году